

Letteratura
All the Brothers Were Valiant – romanzo del 1919 di Ben Ames Williams

Cinema
All the Brothers Were Valiant – film del 1923 diretto da Irvin Willat
Amore e mare (All the Brothers Were Valiant) – film del 1928 diretto da William Nigh
I fratelli senza paura (All the Brothers Were Valiant) – film del 1953 diretto da Richard Thorpe